Зори — пьеса бельгийского поэта и драматурга Эмиля Верхарна, написанная в 1898 году.

Зори — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зори — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
 Зори — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Зори — деревня в Порховском районе Псковской области.

Украина 
 Зори — село в Тельмановском районе Донецкой области.